Григорий Кушелев: Кушелев, Григорий Григорьевич (1754—1833) — адмирал, вице-президент Адмиралтейств-коллегии.
 Кушелев, Григорий Григорьевич (1802—1855) — генерал-лейтенант, член Военного совета Российской империи.